Allettan är en slutspelsserie i Hockeyettan dit de främsta lagen från grundserierna kvalificerar sig. Allettan spelas i två serier: Allettan Norra och Allettan Södra. De främsta lagen från varje serie går vidare till slutspel, tidigare även kallat förkval eller playoff. Vinnarna av den norra och södra serien möttes 2017, 2018 och 2020 i Hockeyettanfinalen. Allettan har spelats sedan säsongen 1999/2000 och har spelats i upp till fyra olika serier och reglerna har inte alltid varit samma i de olika regionerna. Det har förekommit att lag kunna kvalificera sig direkt för kvalserien till Hockeyallsvenskan från Allettan och någon enstaka gång har det även förekommit att de sämsta lagen fått spela kvalserie mot lag från lägre division. Säsongen 2004/05 spelades ingen Allettan i någon av regionerna.

Deltagande lag i Allettan 1999–2023
Allettan har spelats på olika sätt under olika säsonger. För mer detaljerad information se Wikipedias artiklar för de enskilda säsongerna, länkar finns i tabell rubrikerna och längst ner på sidan. Säsongen 2004/2005 spelades inte Allettan. Många lag har bytt namn, ibland flera gånger. För mer information se anmärkningarna till tabellen över alla lag som deltagit i Division I/Hockeyettan.

Förklaringar till tabellen
Förklaringar till bakgrundsfärger och symboler syns även om man håller musen stilla en liten stund över dem i tabellen.

Maratontabell Allettan 1999–2019
Nedanstående tabell är en summering av resultaten i Allettan 1999–2019. Alla kolumnerna är sorterbara genom att klicka på pilarna i tabellhuvudet.

Källor
Artikeln bygger på Wikipedias artiklar om de enskilda säsongerna där källorna finns redovisade i mer detalj. Länkar finner du längst ner på sidan.
Fotnoter

Tryckta källor
 Årets Ishockey årg 2000–2007

Webbkällor
Svenska Ishockeyförbundet statistik
Svenska Ishockeyförbundets historiska statistik
Hockeyarchives franska
Everysport

Hockeyettan